Branne ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Branne (Doubs) im Département Doubs
Branne (Gironde) im Département Gironde

Siehe auch:
Brann